|-
| 187001 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187002 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187003 - || || 6 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 187004 - || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187005 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187006 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187007 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187008 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187009 - || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187010 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187011 - || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187012 - || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187013 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187014 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187015 - || || 18 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187016 - || || 18 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 187017 - || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187018 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187019 - || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187020 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187021 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187022 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187023 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187024 - || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187025 - || || 28 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187026 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187027 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187028 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187029 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187030 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187031 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187032 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187033 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187034 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187035 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187036 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187037 - || || 8 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187038 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187039 - || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187040 - || || 14 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187041 - || || 12 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187042 - || || 16 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187043 - || || 20 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187044 - || || 8 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 187045 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187046 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187047 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187048 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187049 - || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187050 - || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187051 - || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187052 - || 2005 MY || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187053 - || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187054 - || || 26 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187055 - || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187056 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187057 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187058 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187059 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187060 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187061 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187062 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187063 - || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187064 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187065 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187066 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187067 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187068 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187069 - || || 30 de juny de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187070 - || || 30 de juny de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187071 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187072 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187073 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187074 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187075 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187076 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187077 - || || 8 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187078 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187079 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187080 - || || 9 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187081 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187082 - || || 3 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187083 - || || 14 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 187084 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187085 - || || 12 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187086 - || || 26 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187087 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187088 - || || 30 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 187089 - || || 7 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 187090 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187091 - || || 6 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187092 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187093 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187094 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187095 - || || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187096 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187097 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187098 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187099 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187100 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

7